Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1984 se dispute à Montréal du 20 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Alycia Moulton, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Jordan et Elizabeth Sayers.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 1984 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1984
Canada
Sport au Canada en 1984
Tennis en août 1984
1984 au Québec